ZBO steht als Abkürzung für:

 Zentraler Bergungsort der Bundesrepublik Deutschland, siehe Barbarastollen
 Zwischengenossenschaftliche Bauorganisation, die „Baubrigade“ der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften in der DDR
 Flughafen Bowen (IATA-Code), Flughafen von Bowen (Queensland), Queensland in Australien

Abkürzung